Tustin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tustin (Californië)
Tustin (Michigan)